Die DDR-Handballmeisterschaft der Frauen wurde mit der Saison 1979/80 zum 30. Mal ausgetragen. Der TSC Berlin konnte verlustpunktfrei seinen Titel aus dem Vorjahr verteidigen und errang nach  1974,  1977 und  1979 seine vierte Meisterschaft. Neben der TSG Wismar, musste auch der Neuling Sachsenring Zwickau das Oberhaus verlassen. Torschützenköniginnen wurden Kornelia Kunisch vom SC Magdeburg mit 116/38 Toren und Katrin Krüger vom ASK Vorwärts Frankfurt/O. mit 116/55 Toren.

Literatur

Weblinks 
 

1979
Handballsaison 1979/80